Ра́фах (,  — Рафиах, в древности Рафия) — город в Секторе Газа (Палестинская национальная администрация — ПНА) на границе с Египтом.

Часть города расположена на территории Египта. Население — 91 931 человек (1997). Плотность населения примерно соответствует уровню Берлина. 80 % из них составляют беженцы.

К югу от города расположен единственный аэропорт ПНА — Международный аэропорт имени Ясира Арафата. Построен совместно Японией, Египтом, Саудовской Аравией, Испанией и Германией в 1998 году. Разрушен Израилем в 2001 году после начала «Интифады Аль-Аксы».

Также в южной части города находится пограничный переход Египет — ПНА. До захвата власти в секторе Газа ХАМАСом в 2007 году переход контролировался Израилем и Евросоюзом. Параллельный переход — в Керем-Шалом.

География 
Рафах расположен на севере пустыни Негев на Синайском полуострове.

История 
Первое письменное упоминание — 1303 до н. э. (фараон Сети I). Во время 4-й Сирийской войны при Рафии Птолемей IV разбил Антиоха III и захватил Южную Сирию.

Примечания

См. также 
 Газа
 Города на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа

Ссылки 
 The World Factbook (Всемирная книга фактов)
 EU Border Assistance Mission at Rafah Crossing Point in the Palestinian Territories (EU BAM Rafah)
 The Olympia-Rafah Sister City Project

Палестинские города
Города и царства Древней Палестины
Сектор Газа